Нижче наведено список 12 муніципалітетів провінції Рагуза. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Рагуза